I Gvangszu, 1892–1950, koreai író
 I Gvangszu, 1985–, dél-koreai színész